Als Jackson-Syndrom werden folgende nach John Hughlings Jackson (1835–1911) benannte Syndrome bezeichnet:
 ein Hirnstammsyndrom mit Läsion der medialen Medulla oblongata, siehe Jackson-Syndrom (Hirnstammsyndrom)
 ein Hirnnervensyndrom mit Läsion des Nervus vagus, des Nervus accessorius und des Nervus hypoglossus, siehe Jackson-Syndrom (Hirnnervensyndrom)